Wang Yi – chiński polityk, minister spraw zagranicznych ChRL od 2013 roku
 Wang Yi – chiński siatkarz
 Wang Yi – chiński łyżwiarz
 Wang Yi – chińska piłkarka wodna